Стецковка — название населённых пунктов на Украине:

 Стецковка — село в Сумском районе Сумской области.
 Стецковка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.